48529 von Wrangel asteroide della fascia principale
 Von Wrangel – casato meglio noto come Wrangel

Persone 

 Ferdinand von Wrangel – ammiraglio ed esploratore russo
 Friedrich von Wrangel – generale tedesco
 Peter von Wrangel – militare russo

Pagine correlate 

 Wrangel